El Chavo del Ocho — seriado de televisão mexicano
 Andrés Chávez — futebolista agentino
 Christian Chávez — ator e cantor mexicano
 Federico Chaves — presidente do Paraguai
 Hugo Chávez — presidente da Venezuela
 Julio César Chávez —  boxeador mexicano
 Jorge Chávez (distrito) — no Peru

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos